Grand Prix Węgier 1997 (oryg. Marlboro Magyar Nagydj) – 13. Grand Prix Węgier, 12 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 11 w sezonie 1997 po raz 12. na torze Hungaroring. W odbywającym się 10 sierpnia 1997 roku wyścigu zwycięstwo odnióśł Jacques Villeneuve

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Węgry
1997
1997 w Europie
Węgry w XX wieku